

Ссылки 
 Международный олимпийский комитет - Лейк Плэсид 1932 - Медальный зачёт

Зимние Олимпийские игры 1932
Итоги зимних Олимпийских игр